Усович — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Усович, Ваня (род. 1993) — белорусский и российский стендап-комик, юморист.
 Усович, Илона Викторовна (род. 1982) — белорусская бегунья.
 Усович, Светлана Викторовна (род. 1980) — белорусская бегунья.